Day & Night (Billie Piper), een lied van Billie Piper
 "Day 'n' Nite", een hiphoplied van Kid Cudi
 Day and Night (Isyss), een single van de r&b-groep Isyss
 Day & Night (album), een Chinees muziekalbum van Janice Vidal
 Day and Night (televisieserie), een televisieserie uit 2001
 Day and Night (Chinese film), een Chinese film uit 2004
 Day and Night (Zweedse film), een Zweedse film uit 2004
 Day & Night (2010), een korte animatiefilm van Pixar
 Day & Night (bordspel), een fantasybordspel